Заднепро́вский — украинская фамилия.

 Заднепровский, Александр Михайлович (род. 1953) — украинский театральный и киноактёр, народный артист Украины.
 Заднепровский, Андрей Вячеславович (род. 1974) — литовский спортсмен.
 Заднепровский, Владимир Николаевич (род. 1959) — советский актёр театра и кино.
 Заднепровский, Леонид Сергеевич (1904—1971) — украинский актёр.
 Заднепровский, Михаил Александрович (1924—1980) — украинский театральный и киноактёр, народный артист Украинской ССР.
 Заднепровский, Назар Александрович (род. 1975) — украинский актёр, заслуженный артист Украины.
 Заднепровский, Юрий Александрович (1924—1999) — советский и российский археолог.